

Geografia
 Wicklow è una città dell'Irlanda
 i monti Wicklow sono una catena montuosa dell'Irlanda
 il Wicklow Gap è un valico dei monti Wicklow
 la Contea di Wicklow è una contea irlandese

Escursionismo 
 La Wicklow Way è un percorso di trekking dell'Irlanda centro-orientale

Sport 
 Wicklow GAA è un ente di promozione sportiva irlandese